Осогово може да се отнася за:

 Осогово, планина в Република България и Република Македония;
 Осогово (национална спортна база)
 Осогово (стадион)
 Осогово (квартал на Кюстендил)
 Осогово (хижа)
 Осогово (ракета)